Kukac, kukacjel (@);
Kukac, giliszta (állatcsoport);
Kukac, fedelessszárnyúak lárvája